Le Monteil puede referirse a: 

 Le Monteil, comuna francesa situada en Cantal.
 Le Monteil, comuna francesa situada en Alto Loira.